

Centri abitati 
Esistono più comuni francesi con questo nome
 Arques – Aude
 Arques – Aveyron
 Arques – Passo di Calais
 Arques-la-Bataille (Alta Normandia)
 Les Arques (Lot)

Altro 
 Arques (fiume), corso d'acqua che attraversa la città di Dieppe ed ivi si getta nella Manica